Federico Tabassi (1855-1939), politico italiano
 Panfilo Tabassi (1803-1896), patriota e politico italiano